Loës ist der Familienname folgender Personen:
 Karl Loës (1877–1964), deutscher Unternehmer
 Patrick Loës (* 1987), deutscher Ringer
 Auguste de Loës (1802–1883), Schweizer Politiker